Counce bezeichnet:

 einen Ort in Tennessee, siehe Counce (Tennessee)
 Curtis Counce (1926–1963), US-amerikanischer Jazzbassist